Les Iunii Bruti sont, sous la Monarchie, des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Iunii. Sous la République, les Iunii Bruti sont des plébéiens. Le surnom Brutus signifie « idiot » et est attribué, selon la tradition, à Lucius Junius Brutus, parent du tyran Tarquin le Superbe, qui se fait passer pour « idiot », évitant ainsi tout soupçon contre lui et lui permettant de renverser la monarchie peu de temps après.

Monarchie romaine : famille patricienne 

 Marcus Junius Brutus, marié à Tarquinia, la fille de Tarquin l'Ancien
 Marcus Junius Brutus (†), fils du précédent, assassiné
 Lucius Junius Brutus (†), frère du précédent, fondateur de la République et premier consul en , s'entretue avec Arruns
 Titus Junius Brutus (†), fils du précédent, exécuté pour complot contre la République naissante
 Tiberius Junius Brutus (†), frère du précédent, exécuté pour complot contre la République naissante

République romaine : famille plébéienne 

 Decimus Iunius Brutus Scaeva, maître de cavalerie en  et consul en  ;
 Caius Iunius Bubulcus Brutus, consul en 317, 313 et , maître de cavalerie en 312 et , censeur en  et dictateur en  ;
 Decimus Iunius Brutus Scaeva, consul en  ;
 Caius Iunius Bubulcus Brutus, consul en 291 et  ;

 Marcus Iunius Brutus, consul en  ;
 Decimus Junius Brutus Callaicus, fils du précédent, consul en  ;
 Decimus Junius Brutus, fils adopté du précédent, consul en  ;

 Marcus Junius Brutus (†) ;
 Marcus Junius Brutus (85/†), fils du précédent, adopté par Quintus Servilius Caepio sous le nom de Quintus Servilius Caepio Brutus; il est l'un des assassins de César, tué à la bataille de Philippes ;

 Decimus Junius Brutus Albinus, l'un des membres du complot pour assassiner Jules César () ;
 Lucius Junius Brutus Damasippus.